Блаж има више значења:

 Блаж
 Блаж (град), насеље у округу Алба у Румунији
 Блаж (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Блаж (Алба), општина у округу Алба у Румунији